

Carriera

Club

Nazionale 
Ha esordito con la Nazionale nel 2013.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo